

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Seroczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin 
 Seroczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wodynie 
 Seroczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń

Zobacz też 
 Seroczyn-Kolonia